Кінський часник - Рослина
 Marasmius - рід грибів
 Mycetinis - рід грибів